Giacometti ima više značenja:
 Giacometti, Padova
 Giacometti, Treviso